Zeitzeichen steht für:
 Zeitzeichen (Tonfolge), eine Tonfolge, die in einem Hörfunk- oder Fernsehprogramm eine volle Stunde mit Vorwarnung anzeigt
 Zeitzeichen (Zeitschrift) für zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, eine evangelische Zeitschrift
 Zeitzeichen (Zeitschrift/Serie) für Zeitzeichen: Literatur im Grauen Hof; eine Lesereihe des Aschersleber Kunst- und Kulturvereins
 die von einem Zeitzeichensender, einer Funkstelle des Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunkdienstes, gesendeten Informationen.

ZeitZeichen steht für:
 ZeitZeichen (Hörfunksendung), eine Radiosendung des WDR

Siehe auch:
 Zeichen der Zeit
 Zeitsignal